La saison 2013-2014 du Championnat du Suriname de football est la 78 édition de la première division au Suriname. Les dix formations de l'élite sont réunies au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison. La dernière équipe est directement reléguée à l’issue de la compétition, tandis que le  disputer un barrage de promotion-relégation face au vice-champion de Eerste Klasse.

C'est l'Inter Moengotapoe qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d’avance sur le SV Excelsior et douze sur le SV Leo Victor. Il s’agit du sixième titre de champion du Suriname de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Barrages de relégation

Match du maintien 
Dans cette rencontre, les  et  de la saison régulière s'affrontent, le  l'avantage du terrain pour cette confrontation simple.

Barrage 
Le perdant du match du maintien affronte le champion de la seconde division lors d'une double confrontation.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Suriname de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat du Suriname de football
Suriname
2013 au Suriname
2014 au Suriname